Га́усс (русское обозначение Гс, международное — G) — единица измерения магнитной индукции в системе СГС.

Названа в честь немецкого физика и математика Карла Фридриха Гаусса.

Переводится в единицы СИ:
 1 Гс = 100 мкТл = 10−4 Тл.
 1 Тл = 10 000 Гс.

Может быть выражена через основные единицы измерения системы СГС следующим образом:

 1 Гс = 1 г1/2·см−1/2·с−1.

Типичные значения 
 10−9 — 10−8 Гс — магнитное поле человеческого мозга
 10−6 — 10−3 Гс — магнитное поле галактических молекулярных облаков.
 0,25 — 0,60 Гс — магнитное поле Земли на ее поверхности
 25 Гс — магнитное поле Земли в ее ядре
 50 Гс — магнитное поле магнита с холодильника
 100 Гс — железный магнит
 10000 — 13000 Гс — остаточный магнетизм неодимового (NIB) магнита
 3000 — 70000 Гс — магнитное поле медицинского томографа
 1012 — 1013 Гс — магнитное поле на поверхности нейтронной звезды
 1015 Гс — магнитное поле некоторых новообразованных магнетаров
 1017 Гс — верхний предел магнетизма нейтронных звезд

См. также 
 Тесла (единица измерения)
 СГС (система физических единиц)

Примечания

Ссылки 

Единицы измерения магнитной индукции
СГС
Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса
Единицы измерения, названные в честь людей